Сезон НХЛ 1918/19 года стал 2-м сезоном Национальной хоккейной лиги.

События
 28 декабря 1918 года — Джорд Везина (Монреаль) стал первым вратарём, зарегистрировавшим результативную передачу. Помог ему в этом Лэлонд, подобравший шайбу после того как Везина остановил бросок соперника и забивший затем в ворота «Торонто». Та игра завершилась со счётом 6:3 в пользу «Монреаля».
 12 февраля 1919 года — Клинт Бенедикт (Оттава) во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы.
 16 февраля 1919 года — Сай Деннени (Оттава) забросил 52 шайбу в карьере, выйдя на первое место в двухлетней истории НХЛ. Он обошёл Джо Мэлоуна из «Монреаля», сыгравшего в сезоне всего 8 матчей и забившего 7 голов (51 за два года).

Регулярный сезон

Обзор 
Так и не дождавшись «Квебек Буллдогс», которые по-прежнему испытывали финансовые затруднения, Национальная Хоккейная Лига провела свой второй сезон всего с тремя командами.

Турнир прошёл в два этапа — на первом, проиграв 21 декабря «Оттаве» 5:2, «Канадиэнс» затем одержали семь побед в оставшихся девяти матчах, заняв первое место.

На втором этапе сильнейшими стали «Оттава Сенаторс», в составе которых надежно играл голкипер Клинт Бенедикт, пропускавший в среднем в сезоне 2.94 шайбы за матч. Годом раньше в его ворота влетало по 5.18 гола за игру.

Финал лиги было решено провести серией до четырёх побед. «Канадиэнс», имевшие в своем составе двух лучших бомбардиров года — Оди Клегхорна и Эдварда "Ньюси" Лэлонда, выиграли первые три поединка и, уступив в четвёртом, завершили серию в пятой игре.

«Торонто Аренас», чемпионы первого сезона, оба раза заняли последние места.

В борьбе за Кубок Стэнли «Монреаль» ждала команда из Сиэтла, обыгравшая в плей-оффе Тихоокеанской Канадской Хоккейной Ассоциации «Ванкувер» по сумме двух матчей 7-5.

В 1918-19 гг НХЛ снова ввело некоторые изменения в правила — были добавлены синие линии, было разрешено делать передачи вперед и пользоваться при пасах коньками. При удалениях хоккеисты отправлялись на скамейку штрафников на три минуты, при более серьёзных нарушениях на пять минут.

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф

Обзор 
В серии за Кубок Стэнли 1919 года встретились чемпион НХЛ «Монреаль Канадиэнс» и команда Хоккейной Ассоциации Тихоокеанского Побережья «Сиэтл Метц», обыгравшая в плей-оффе лиги «Ванкувер Миллионерс» по сумме двух матчей 7-5.

После пяти сыгранных матчей в серии было равенство — обе команды выиграли по два поединка при одной ничьей. Фрэнк Фойстон блистал в составе «Сиэтла», забросив девять шайб, в то время как в «Монреале» выделялся Ньюси Лэлонд, забивший шесть голов.

Однако, из-за сильнейшей эпидемии испанского гриппа многие хоккеисты «Канадиэнс» оказались не в состоянии продолжать серию и шестой матч был отменён, а Кубок Стэнли остался без нового хозяина.

Защитник «Монреаля» Джо Холл, госпитализированный с заражением гриппа, не смог одолеть болезнь и скончался 5 апреля 1919 года.

Сетка плей-офф

Финал НХЛ

Финал Кубка Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
1918 год в хоккее
1919 год в хоккее